Robert Bogdanowicz – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, radny Gdańska
 Robert Bogdanowicz – profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista naukowo–techniczny, zastępca kierownika Katedry Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Przypisy